Associação Desportiva de Campos (A.D.C.) com sede em Campos, concelho de Vila Nova de Cerveira, distrito de Viana do Castelo, é uma associação desportiva virada para o futebol, tendo também regularmente torneios de sueca.

Tem também um protocolo social com a câmara municipal de Vila Nova de Cerveira para efectuar transportes  de alunos e deficientes nos seus veículos. Tem equipa sénior e infantil, e utilizam o Estádio Primeiro de Janeiro como seu recinto de jogos.

O clube de futebol que nasceu a 1 de Janeiro de 1975.

Clubes de futebol de Vila Nova de Cerveira
Clubes de futebol fundados em 1975
Fundações em Portugal em 1975